Bangkok Dangerous (1999), een Thaise actiefilm.
 Bangkok Dangerous (2008), de Amerikaanse remake.